

Pessoas
Isabel Woodville

Localidades
Woodville (Alabama)
Woodville (Califórnia)
Woodville (Flórida)
Woodville (Geórgia)
Woodville (Mississippi)
Woodville (Ohio)
Woodville (Oklahoma)
Woodville (Texas)
Woodville (Wisconsin)
Ou ainda:
Lewiston Woodville

Desambiguações de topônimos